Ранчо Родригез има више значења:

 Ранчо Родригез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Родригез (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Родригез, Колонија Камачо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Родригез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Родригез, Ел Наранхо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ранчо Родригез (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Родригез (Сан Педро Тавиче), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Родригез (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Родригез (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику